Emberizídeos (Emberizidae) é uma família de aves da ordem Passeriformes, presente em todos os continentes excepto na Oceania e Antártida. O grupo tem maior biodiversidade nas Américas e recebe o nome popular de escrevedeiras e, por vezes, pardais do Novo Mundo, embora constitua um clado distinto da família Passeridae. Há cerca de 29 géneros e 179 espécies de emberizídeos, cuja classificação ainda se encontra em debate; são por vezes agrupados com os fringilídeos. O grupo ocupa uma enorme diversidade de habitats terrestres, em climas temperados, tropicais e sub-tropicais e regiões polares, que incluem zonas áridas, desérticas, agrícolas, de floresta, tundra e pântanos. De entre os emberizídeos brasileiros contam-se os tico-ticos, os caboclinhos e os papa-capins.
Os emberizídeos são aves de pequeno a médio porte, com cerca de 10 a 25 cm de comprimento. Os machos são um pouco maiores que as fêmeas e, nas espécies onde o dimorfismo sexual está presente, têm cores mais brilhantes. O bico é curto e cónico, adaptado a uma alimentação à base de sementes e insectos. A maior parte das espécies não bebe água.

A época de reprodução ocorre no Verão ou na altura das chuvas. A maioria das espécies forma casais monogâmicos mas há excepções. O ninho é construído no solo ou em árvores, com gravetos e folhas e nunca é reaproveitado. As fêmeas põem entre 3 a 5 ovos de cor branca ou azulada, que incubam sozinhas ao longo de um período de 11 a 14 dias. Os juvenis são bastante precoces e tornam-se independentes em menos de um mês, atingindo a maturidade sexual ao fim do primeiro ano.

Os emberizínios são aves diurnas e bastante territoriais na época de reprodução. Algumas espécies, nomeadamente as que vivem a elevada latitude são migratórias. Dentro do grupo apenas os machos emitem vocalizações.

O IUCN não lista nenhuma espécie do grupo em perigo de extinção, mas as populações de embezerínios estão em declínio à escala mundial, devido a perda de habitats e desflorestação.

Pensa-se que os emberizínios tenham evoluído nas Américas tendo migrado para a Ásia e Europa via Estreito de Bering.

Gêneros
Os gêneros:

 Aimophila
 Ammodramus
 Amphispiza
 Arremon
 Arremonops
 Atlapetes
 Calamospiza
 Chlorospingus
 Chondestes
 Emberiza
 Gubernatrix
 Junco
 Melospiza
 Melozone
 Oriturus
 Paroaria
 Passerculus
 Passerella
 Peucaea
 Pezopetes
 Pipilo
 Pooecetes
 Porphyrospiza
 Pselliophorus
 Rhynchospiza
 Spizella
 Torreornis
 Xenospiza
 Zonotrichia

 Animal Diversity Web

!